Белла Семёновна Маневич-Каплан (Берта Семёновна Каплан; 14 ноября 1922, Киев — 13 июня 2002, Санкт-Петербург, Россия) — советский российский живописец, сценограф, художник кино. Заслуженный художник Российской Федерации (1995).

Биография 
Родилась в Киеве 14 ноября 1922 года. Окончив школу в 1941 году, ушла на фронт медсестрой. В 1950 году окончила ВГИК (по курсу Иосифа Шпинеля и Фёдора Богородского). В 1947 году, будучи студенткой, стала работать ассистентом киностудии «Союздетфильм». В 1950 году начала работать художником работала на Ленфильме. 

В 1995 году удостоена звания «Заслуженный художник Российской Федерации», лауреат премии «Ника» за 1998 год.

Муж — художник театра и кино Исаак Михайлович Каплан (в браке с 1949 года). Двое детей.

Награды и звания 
 Премия Британской киноакадемии «За изобразительное решение фильма „Дама с собачкой“» (1961, совместно с И. М. Капланом).
 Заслуженный художник Российской Федерации (25 апреля 1995 года) — за заслуги в области искусства.
 Премия «Ника» за лучшую работу художника (фильм «Цветы календулы») (1999).

Память 
 20 ноября 2022 года к 100-летнему юбилею в Библиотечном фойе Ленфильма откроется выставка.

Фильмография

Художник-постановщик 

 1948 — Молодая гвардия — ассистент художника
 1954 — Тени
 1955 — Дело Румянцева
 1955 — Неоконченная повесть
 1956 — Старик Хоттабыч
 1958 — Дорогой мой человек
 1959 — Шинель
 1960 — Дама с собачкой
 1960 — Кроткая
 1961 — Горизонт
 1963 — День счастья
 1964 — Зайчик
 1966 — В городе С.
 1966 — Три толстяка
 1969 — Белое солнце пустыни
 1970 — Салют, Мария!
 1971 — Красный дипломат
 1971 — Семь невест ефрейтора Збруева
 1972 — Здравствуй и прощай
 1974 — Ксения, любимая жена Фёдора
 1975 — Старший сын
 1977 — Женитьба
 1979 — Отпуск в сентябре
 1981 — Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей
 1983 — Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры
 1982 — Анюта
 1983 — Уникум
 1985 — Выйти замуж за капитана
 1985 — Зимняя вишня
 1987 — Чаплиниана
 1990 — Царская охота
 1995 — Зимняя вишня 3
 1998 — Цветы календулы
 2000 — Воспоминания о Шерлоке Холмсе — художник по костюмам
 2004 — Женский роман
 2013 — Трудно быть богом

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160304202842/http://www.pressa.spb.ru/newspapers/nevrem/arts/nevrem-1617-art-20.html
 http://www.nevskoevremya.spb.ru/cgi-bin/pl/nv.pl?art=118082681
 http://www.shishkin-gallery.ru/artist_142.html
 http://artinvestment.ru/auctions/56630/works.html?wc=14
 Павлова И. Огонь искусства. Исполняется 100 лет со дня рождения Беллы Маневич-Каплан // Санкт-Петербургские ведомости. — 2022. — 14 ноября.

Художники России
Художники СССР
Художники по алфавиту
Художники Санкт-Петербурга
Художники кино России
Художники кино СССР
Выпускники ВГИКа
Похороненные на Комаровском кладбище